Il singolare del Queen's Club Championships 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tim Mayotte era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Boris Becker.

Becker ha battuto in finale 6–7, 6–3, 6–4  Jimmy Connors.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Queen's Club Championships 1987